La Coppa Italia di Serie A2 di pallavolo femminile 2002-2003 si è svolta dal 28 settembre 2002 al 23 marzo 2003: al torneo hanno partecipato 16 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta al Robursport Volley Pesaro.

Regolamento
Le squadre hanno disputato ottavi di finale, quarti di finale, entrambi giocati con gare di andata e ritorno, semifinali, finale per il terzo posto e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2002
Pallavolo nel 2003
 2002-2003